Тарауака:

 Тарауака — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Акри.
 Тарауака — микрорегион в Бразилии. входит в штат Акри.